Marcel Muller ist der Name folgender Personen:

* Marcel Muller (Fußballspieler) (* 1916), französischer Fußballspieler 
 Marcel Muller (* 1988), deutscher Eishockeyspieler, siehe Marcel Müller